Sewerynka – rzeka, dopływ Mławki
 Sewerynka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło